Васса (від , утвореного від βᾶσσα (βῆσσα) — «лісиста ущелина») — жіноче особове ім'я. Також, можливо, є короткою формою від Βασίλισσα («цариця»).

Іменини: 3 вересня.

Відомі носійки 
 Свята Васса, дружина язичного жерця, за віру разом з дітьми-християнами після мук страчена (III століття).
 Вербівська Васса Кіндратівна, українська педагогиня та депутатка часів УРСР.

Жіночі імена